Комісаров, Коміссаров — прізвище. Жіноча форма — Комісарова, Коміссарова. Відомі носії:

Комісаров (Комісарова) 
 Комісаров Максим Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комісаров Микола Несторович — заслужений лікар УРСР, почесний громадянин Кам'янця-Подільського.
 Комісарова Ірина Володимирівна (нар. 1970) — українська волейболістка, зв'язуюча. Майстер спорту міжнародного класу.

Коміссаров (Коміссарова) 
 Коміссаров Марк Михайлович (1928, Ленінград — 1998, США) — радянський скрипаль, учень В. Й. Шера, лауреат конкурсу Венявського 1957 р, заслужений діяч мистецтв РРФСР, доцент і професор Ленінградської державної консерваторії імені М. А. Римського- Корсакого.
 Коміссаров Микола Валер'янович — радянський актор, режисер. Народний артист УРСР (1946). Лауреат Державної премії СРСР (1951, 1952).
 Комісаров Олег Вадимович (нар. 1948) — радянський, український хоровий диригент, педагог. Заслужений діяч мистецтв України (1998). Батько А. Коміссарової.
 Коміссаров Олександр Михайлович (1904—1975) — радянський актор театру і кіно (фільм «Цирк» (1936) та ін.), театральний педагог, народний артист РРФСР (1948).
 Коміссарова Аліна Олегівна (нар. 1971) — українська скрипалька.
 Коміссарова Тетяна Павлівна (1964—1987) — учасник афганської війни, медичний працівник.

Див. також 
 Комісар
 Комісарове
 Комісарово (Велізький район)

Російські прізвища